Ayvacık désigne plusieurs localités en Turquie et dans les Balkans (en turc ayva signifie « coing » et ayvacık qualifie un lieu où il y a des cognassiers).

Ayvacık chef-lieu de district dans la province de Çanakkale, le district contient le site d'Assos
 Ayvacık chef-lieu de district dans la province de Samsun
  village du district de Banaz dans la province d'Uşak
  village du district de Pınarbaşı dans la province de Kayseri
  village du district et de la province d'Eskişehir
  village du district et de la province de Manisa

Du temps de la domination ottomane, un certain nombre de localités étaient appelées Ayvacık (Айваджик, Ayvadzhik), elles ont été renommées par l'équivalent en bulgare : Dyoulevo (Дюлево)